Eredivisie (1991/1992) była 35. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna PSV Eindhoven. Tytuł króla strzelców zdobył Dennis Bergkamp, który w barwach klubu AFC Ajax zdobył 22 gole.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie 
Go Ahead Eagles - ADO Den Haag 3 - 0; 1 - 0

Zespół ADO Den Haag spadł z Eredivisie.

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1991 w piłce nożnej
1992 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1991 w Holandii
1992 w Holandii